Hempen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hempen (1881–1945), deutscher Jurist und Gerichtspräsident
 Carl-Hermann Hempen (* 1948), deutscher Internist